Dinesh Kumar (ur. 1988) – indyjski bokser
 Dinesh Kumar (ur. 1995) – indyjski zapaśnik